

Geografia 
 Isola del Duca di York – isola sulla costa di Pennell, nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide;
 Isola del Duca di York – isola del Cile meridionale; 
 Isole del Duca di York – isola dell'arcipelago delle Isole del Duca di York, in Papua Nuova Guinea;
 Isola del Duca di York – antico nome dell'isola Etolin, un'isola dell'arcipelago Alessandro, nell'Alaska sud-orientale (Stati Uniti d'America).